

Codici 
 YGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ganges Harbor (Columbia Britannica) (Canada)

Mitologia
 Ygg – epiteto di Odino